Хлорофициевые () — класс зелёных водорослей. Один из крупных и разнообразных классов водорослей. На май 2018 года известно 3 529 видов.

Биологическое описание 
Одноклеточные, колониальные (в том числе и ценобиальные) и многоклеточные представители с монадным, пальмеллоидным, коккоидным, сарциноидным, нитчатым, разнонитчатым, сифональным типами дифференциации таллома. Размножение вегетативное, бесполое (зооспоры, апланоспоры, ) и половое (хологамия, изогамия, гетерогамия и оогамия). Кинетосомы расположены супротивно или сдвинуты по часовой стрелке, не перекрываются.

Для класса характерно деление клетки с участием фикопласта.

Распространение 
Большинство — пресноводные представители, некоторые обитают в морских, солоноватоводных и наземных условиях.

Классификация 
На май 2018 года в класс включают 5 порядков:
 
 
 
 
 
Также непосредственно в класс (incertae sedis) включено 3 небольших семейства и несколько родов.

Примечания

Литература 
 
 

 
Классы растений